Николай Николаевич Бунин (26 сентября 1920 — 2003) — советский переводчик-германист. Член Союза писателей СССР (1973).

Биография 
Родился в 1920 году в Москве.

В 1938—1941 годах учился в Московском авиационном институте.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года, старший лейтенант интендантской службы, военцензор, переводчик разведотдела штаба 33-й армии Западного фронта. Начальник разведотдела А. М. Соболев в своих мемуарах много места отводит работе Н. Бунина, и часто упоминает его.

В конце апреля 1942 года под Вязьмой, отступая в группе непосредственно при генерале Ефремове, будучи раненным попал в плен — год содержался в лагере Stalag 340 (Литва), затем переведён под Берлин в Stalag III-D, освобождён в апреле 1945-го.

Награждён медалями «За Отвагу» (1.4.1942), «За победу над Германией», орденом Отечественной войны 1-й степени (1985).

После войны по каким-то причинам попал в лагеря, где находился до 1954 года.

Печатался с 1955 года. Переводил прозу с немецкого языка. В 1973 году принят в члены Союза писателей СССР.

В 1966 году был одним из переводчиков «Расколотого неба» Кристы Вульф, сопровождал писательницу во время её визита в СССР.

На 1986 год жил в Москве, в доме № 27 по ул. Русаковской.

Переводческая работа была отмечена Премией Министерства просвещения Австрии (1989) и Премией журнала «Знамя» (1995, за перевод рассказа Генриха Бёлля «Годен, чтобы умереть»).

Умер в 2003 году, похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Переводы 
Переводил прозу с немецкого языка. Основные переводы:
 С. Цвейг. Нетерпение сердца. Роман. М., 1961;
 Г. Иобст. Воспитанник. Роман. М., 1962;
 П. Вайс. Дознание. Оратория. М., 1968;
 Ф. Дюрренматт. Авария. Повесть. М., 1970;
 Г. Фаллада. У нас дома в далекие времена. М., 1975;
 С. Цвейг. Кристина Хофленер. («Иностранная литература», № 7-9, 1985)
 Г. Бёлль. Женщина у берега Рейна. Роман. («НМ», 1987, № 11, 12);
 Э. Кестнер. Трое в снегу. Роман. М., «Прогресс», 1996
 Г. Бёлль. Годен, чтобы умереть: рассказ // «Знамя», № 5, 1995. — стр. 122—133

Критика 
Методика перевода Н. Бунина — на заключительном этапе перевода без работы непосредственно с текстом — стала легендой в среде переводчиков-германистов, так М. Л. Рудницкий рассказывал:
Николай Николаевич Бунин, известный, тонкий переводчик, в частности, произведений Цвейга, по рассказам, учил на своих семинарах так: вначале переводчик без словаря делает «рыбу», то есть подстрочник, потом он откладывает оригинальный текст и работает только с «рыбой». Я знаю людей, которые так работают, у них получаются хорошие переводы.
Так, например, выделяются его приёмы перевода используемые при передаче на русский язык безэквивалентной лексики, главным образом слов-реалий:
Исходя из сопоставительного анализа части оригинального романа «У нас дома в далёкие времена» Ганса Фаллады и русского перевода Н. Бунина, можно сделать вывод, что переводчик, умело сочетая и комбинируя различные приёмы перевода безэквивалентной лексики с немецкого на русский, сумел добиться эффекта сохранения специфического национального колорита произведения, при этом не повредив пониманию читателей.

В. Е. Шор отмечал, что переводы Бунина произведений Стефана Цвейга стоят в ряду таких переводов, которые не имеют «дублетов» из-за своей превосходности:
Считаем нужным, однако, хотя бы назвать наиболее выдающиеся из таких переводов: «Подвиг Магеллана» — А. Кулишер, «Мария Стюарт» — Е. Гальпериной, «Нетерпение сердца» — Н. Бунина. Эти переводы заслуживают специального анализа как образцы переводческого мастерства.

Примечания

Источники 
 Переводы Николая Бунина  // Лаборатория Фантастики
 Николай Николаевич Бунин // Справочник на 1986 год / Союз писателей СССР. — М.: Советский писатель, 1986. — стр. 108
 Николай Николаевич Бунин // Иностранная литература, № 5, 1990 — стр. 256
 Николай Николаевич Бунин // Новая Россия: мир литературы: энциклопедический словарь-справочник в двух томах, Том 1 / Сергей Чупринин. — М.: Вагриус, 2003. — 831 с. — стр. 218

Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Переводчики по алфавиту
Переводчики СССР
Переводчики на русский язык
Переводчики с немецкого языка
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище